Kraka kan syfta på:

 Annat namn på den mytologiska figuren Aslög
 Målningen av Kraka

Finland 

 Kraka (ö i Finland), Egentliga Finland, Åbo,

Island 

 Kráká, vattendrag, Norðurland eystra,